Філіпп II Македонський — македонський цар, батько Александра Македонського.
 Філіп II Август — король Франції (1180–1223).
 Філіп II Габсбург — король Іспанії (1556–1598), Португалії (1581–1598, як Філіпп I), Сицилії і Неаполя (1554–1558), герцог Люксембурга (1556–1598).
 Філіпп III Іспанський — правив Португалією як Філіпп II.
 Філіп ІІ Орлеанський
 Філіпп II Сміливий (1342–1404) — герцог Бургундський (1363–1404)